Сан Антонио Гвадалупе има више значења:

 Сан Антонио Гвадалупе (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Гвадалупе (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику